Le terme unita fait référence à :
 L'Unità, un quotidien italien,
 Unita, une compilation du groupe Indochine,
 Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA), un mouvement politique angolais.